Jone Caciagli – cantante italiana
 Mario Caciagli – calciatore e allenatore di calcio italiano